Cambeses (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Cambeses (Monção), een plaats in de Portugese gemeente Monção